Fontanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Fontanelli (1775–1837), italienischer Feldmarschall
 Alfonso Fontanelli (1557–1622), italienischer Komponist und Diplomat
 Fabiano Fontanelli (* 1965), italienischer Radrennfahrer